

Путила — річка в Україні, права притока Черемоша
 Путила — селище міського типу, Чернівецька область, Вижницький район

Див. також 
 Усть-Путила